T-celreceptor, een eiwitcomplex op T-cellen
Taxi Centrale Renesse, een vervoerbedrijf
TCR Vlieland
TCR International Series, een touring car-kampioenschap

Zie ook 
 TCR-affaire